Kepa je lahko:

Kepa - gora v Karavankah,
Snežna kepa - v kroglo oblikovan, sprijet sneg